Малинковский сельсовет

Липецкая область 
 Малинковский сельсовет Данковского района

Рязанская область 
 Малинковский сельсовет Михайловского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Исторический объект АТУ

Московская губерния / Центрально-Промышленная, Московская область 
 Малинковский сельсовет в составе
 Волоколамского уезда Московской губернии (конец 1910-х—1919)
 Муриковской волости (конец 1910-х—1924)
 Судисловской волости (1924—1929)
 Шаховского района Центрально-Промышленной / Московской области (1929—1939)
 Московского округа (1929—1930)